Bestwina (plaats), plaats in Polen
 Bestwina (gemeente), gemeente in Polen